Cieki w Polsce
 Zaleski Rów – struga, dopływ Prosny
 Zaleski Rów – rów, dopływ Regalicy

Przypisy